Оре́хов — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 
 Орехов, Алексей Егорович (1915—1988) — Герой Советского Союза.
 Орехов, Борис Иванович (1943—2021) — российский математик, педагог.
 Орехов, Вадим Викторович (1995—2020) — российский хоккеист, вратарь.
 
 
 Орехов, Виталий Владимирович (1937—2014) — советский и российский архитектор.
 
 Орехов, Григорий Васильевич (Гермоген; 1929—1980) — архиепископ РПЦ.

 Орехов, Иван Васильевич (1925—1943) — гвардии красноармеец, Герой Советского Союза.
 Орехов, Игорь Владимирович (1955—2008) — ветеран спецподразделения КГБ СССР Группы «А», подполковник КГБ СССР. 
 Орехов, Иосиф Степанович (1871—1961) — епископ РПЦ, митрополит Воронежский и Липецкий.
 Орехов, Кирилл Николаевич (род. 1999) — российский футболист.
 Орехов, Константин Владимирович (1931—2010) — советский и российский педиатр.
 
 Орехов, Леонид Эммануилович (1915—1986) — советский футболист.
 Орехов, Максим Александрович (род. 1984) — российский гобоист.
 
 Орехов, Олег Борисович (род. 1967) — украинский футбольный арбитр.
 Орехов, Павел Константинович (1916—1992) — валторнист и музыкальный педагог.
 
 Орехов, Серафим Дмитриевич (1904—1950) — советский инженер-конструктор, лауреат Сталинской премии.
 
 Орехов, Трофим Филиппович (1916—1943) — Герой Советского Союза.
 Орехов, Феодор Васильевич (в монашестве Феодосий; 1829—1885) — архимандрит Артемиево-Веркольского монастыря.
 Орехов, Юрий Григорьевич (1927—2001) — советский и российский скульптор.

Орехова 
 Орехова, Вера Андреевна (1907—2007) — художник.
 Орехова, Инга (род. 1989) — украинская баскетболистка.
 Орехова, Любовь Леонидовна (род. 1959) — советская гребчиха-байдарочница.

Топоним 
 Орехов  — хутор, Шовгеновский район, Адыгея, РФ
 Орехов  — хутор, Клетский район, Волгоградская область, РФ
 Орехов  — хутор, Боковский район, Ростовская область, РФ
 Орехов  — город, Запорожская область, Украина
 Орехов — название в русских летописях крепости Орешек, расположенной на Ореховом острове в истоке реки Невы.

См. также 
 
 Орехович